The First Man – film del 1911 prodotto dalla Essanay
 The Rebellious Bride (The First Man) – film del 1919 diretto da Lynn Reynolds
 The First Man – film del 1996 diretto da Danny Kuchuck